Но́вая волна́ 2004 (; ) — 3-й Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», который проходил с 28 июля по 1 августа 2004 года  в Дзинтари, Юрмала.

Участники

Результаты

Ведущие  
 Валерия Кудрявцева
 Оскар Кучера
 Екатерина Гусева

Первый день. Открытие фестиваля (28 июля 2004 года)

Ведущие

На открытии фестиваля выступили

Второй день. (29 июля 2004 года)

Ведущие

На Концерте членов жюри выступили

Третий день. (30 июля 2004 года)

Ведущие

Четвёртый день. (31 июля 2004 года)

Ведущие

На Дне Премьер выступили

Пятый день. Закрытие фестиваля (1 августа 2004 года)

На закрытии фестиваля выступили

Члены жюри 
 Игорь Крутой — сопредседатель жюри
 Раймонд Паулс — сопредседатель жюри

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса «Новая волна»  
 

2004 год в музыке
«Новая волна» по годам